Cortsen ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Anton Cortsen (1845–1912), dänischer Schiffszimmerer und Architekt
 Søren Peter Cortsen (1878–1943), dänischer Lehrer, Altphilologe und Etruskologe